Wölflingen ist der Name folgender Orte:

 Wölflingen bei Bliesbrücken, deutscher Name von Wœlfling-lès-Sarreguemines, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Wölflingen bei Busendorf, deutscher Name von Vœlfling-lès-Bouzonville, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Wölflingen, früherer deutscher Name von Vauffelin, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz

Siehe auch:
 Wölfling (Begriffsklärung)